Sofo oder SoFo steht für
 Vincenzo Sofo (* 1986), italienischer Politiker
 SoFo, Stadtviertel in Stockholm